OBO ou Obo fait notamment référence à :

Sigle 
Ore-bulk-oil carrier, type de navire vraquier capable de transporter du fret liquide ou solide en vrac
 Owner Buy Out, opération de capital-transmission dans laquelle le dirigeant et actionnaire principal transmet la majorité du capital de son entreprise à un opérateur de capital-investissement tout en restant lui-même actionnaire minoritaire et souvent dirigeant ;

Code 
 un code pour l'aéroport de Tokachi-Obihiro sur l'île d'Hokkaido au Japon, dans la codification IATA.

Toponyme

 Obo, une ville de Centrafrique.

Nom commun 
 L'obo ou ovoo, un cairn utilisé au sein de la culture chamanique mongole.

Acronyme